Пагвајо има више значења:

 Пагвајо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пагвајо (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику